Galster bezeichnet:
 Galster, eine bestimmte Art der Zauberei

Galster ist der Familienname folgender Personen:
 Adele Galster (1840–1863), deutsche Theaterschauspielerin, siehe Adele Garsò-Galster
 Amalie Galster (1812–1881), deutsche Tänzerin
 Cäsar Galster (1844–1917), deutscher Theaterschauspieler
 
 Georgine Galster (1841–1917), deutsche Theaterschauspielerin
 Hulda Galster (1810–1874), deutsche Tänzerin
 Ingrid Galster (1944–2015), deutsche Romanistin und Professorin
 
 Max Galster (1852–1928), deutscher Konteradmiral und Hafenkapitän von Kiel

Siehe auch:
 Z 20 Karl Galster, ein Zerstörer der deutschen Kriegsmarine
 Galsterer